Натуральне число 1851
 1851 рік до нашої ери
 1851 рік нашої ери